El Torneig de Guadalajara 2022, també anomenat Guadalajara Open Akron 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries WTA 1000 del circuit WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 d'octubre de 2022 al Panamerican Tennis Center de Guadalajara (Mèxic).

Aquest torneig es va disputar puntualment per la cancel·lació de tots els torneigs celebrats a la Xina, i concretament en substitució del torneig de Pequín, degut a la pandèmia de COVID-19 i el tracte rebut per Peng Shuai davant les seves declaracions contra Zhang Gaoli i el Partit Comunista Xinès.

La tennista estatunidenca Jessica Pegula va guanyar tot just el segon títol individual del seu palmarès, i també el més important, però que li va permetre escalar fins al tercer lloc del rànquing. La parella formada per l'australiana Storm Sanders i la brasilera Luisa Stefani van guanyar el primer títol juntes, tot i que per Sanders era el cinquè de la temporada i per Stefani el segon.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2022
WTA Tour 2022